Almonacid de Toledo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almonacid de Toledo (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Almonacid de Toledo (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar